Redžić ist der Name von

 Benjamin Redzic (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Emir Redžić (* 1995), bosnischer Fußballspieler
 Enver Redžić (1915–2009), bosnisch-herzogowinischer Historiker
 Fadil Redžić (* 1946), Musiker
 Sanela Redžić, bosnische Sportschützin
 Sulejman Redžić (1954–2013), bosnisch-herzogowinischer Wissenschaftler
 Zoran Redžić (* 1948), bosnisch-herzogowinischer Musiker, Gitarrist